

Донська сільська рада — сільське поселення, Белебеївський район, Башкортостан
 Донська сільська рада — сільське поселення, Біляєвський район, Оренбурзька область

Донська сільська рада — сільська рада, Сімферопольський район, Автономна Республіка Крим